Пайпер — английская и немецкая фамилия. Известные носители:
 Пайпер, Билли (род. 1982) — британская актриса театра и телевидения, бывшая певица.
 Пайпер, Десмонд (род. 1941) — австралийский хоккеист на траве, двукратный призёр летних Олимпийских игр.
 Пайпер, Джон (, 1903—1992) — английский художник и график.
 Пайпер, Джон Стивен (; род. 11 января 1946) — американский евангелический теолог и религиозный деятель.
 Пайпер, Дональд (1911—1963) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 Пайпер, Г. Бим (, 1904—1964) — американский писатель-фантаст.
 Пайпер, Иоахим (, 1915—1976) — штандартенфюрер СС.
 Пайпер, Леонора (1857—1950) — американский «трансовый» медиум, одна из ключевых фигур в спиритуализме конца XIX — начала XX века.
 Пайпер, Рэнди (род. 1953) — американский музыкант, известный как сооснователь и гитарист хэви-метал группы «W.A.S.P.».
 Родди Пайпер (1954—2015) — канадский рэстлер и киноактёр.
 Пайпер, Шери (род. 1981) — канадская хоккеистка.

См. также 
 Piper Aircraft
 Piper
 Пипер